Molnár Ferenc (1729–?) ügyvéd, kunkapitány
 Molnár Ferenc (1768–1845) református lelkész
 Molnár Ferenc (1787–1855) ügyvéd
 Molnár Ferenc (1807–1863) plébános
 Molnár Ferenc (1867–1926) református tanító
 Molnár Ferenc (1878–1952) író, újságíró, színpadi szerző
 Molnár Ferenc (1884–1959) válogatott labdarúgó
 Molnár Ferenc (1891–?) az MTK labdarúgója, edző 
 Molnár Ferenc (1904–1960) asztalos, kommunista mozgalmi vezető, politikus
 Molnár Ferenc (1923–1994) közgazdász
 Molnár Ferenc (1924–?) atlétaedző, testnevelő tanár, egyetemi adjunktus
 Molnár Ferenc (1928–1993) művelődéspolitikus, 1982–1984-ben az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója
 Molnár Ferenc (1942–) labdarúgóedző, a Videoton vezetőedzője az 1982–83-as idényben
 Molnár Ferenc (1967–) labdarúgó
 Molnár Ferenc „Caramel” (1982–) énekes

Hasonló nevűek
 A. Molnár Ferenc (1942–) nyelvész
 Örvéndi Molnár Ferenc (17. század) református lelkész

Jegyzetek